C21 steht für:
 Caldwell 21, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog
 HMS Glasgow, ein Leichter Kreuzer der Town-Klasse

Siehe auch:
 XXI

C21